The Lost Tapes puede referirse a:

The Lost Tapes (álbum de Nas);
The Lost Tapes (Dead Kennedys); 
The Lost Tapes (álbum de Big Brother and the Holding Company).
The Lost Tapes (álbum de J Álvarez)